Визир — многозначное понятие:

 Визир — видоискатель.
 «Визир» — марка одного из устройств для измерения скорости автомобиля (см. Візир).

Визир — украинская фамилия:

См. также 
 Визирь